Il singolare del torneo di tennis Sybase Open 2000, facente parte dell'ATP Tour, ha avuto come vincitore Mark Philippoussis che ha battuto in finale Mikael Tillström 7–5, 4–6, 6–3.

Teste di serie

 Assente
  Mark Philippoussis (campione)
 Assente
  Michael Chang (quarti di finale)

 Jim Courier (semifinali)
 Franco Squillari (primo turno)
 Wayne Ferreira (semifinali)
 Justin Gimelstob (quarti di finale) Jan-Michael Gambill (primo turno)

Qualificazioni

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Sybase Open 2000
ATP Tour 2000